Anna Henkes (1984-), ancienne joueuse allemande de handball
 Kevin Henkes (1960-), auteur américain de livres pour enfants
 Peter Henkes (1962), footballeur allemand
 Richard Henkes (1900-1945), prêtre allemand

Voir aussi 
 , nom de famille
Jacques-Yves Henckes (1945-), politicien luxembourgeois